Алиабади — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Алиабади, Рахим (род. 1943) — иранский борец греко-римского стиля.
 Алиабади, Ширин (1973—2018) — иранская художница.